Парад наций летних XXIX Олимпийских Игр состоялся во время Церемонии открытия 8 августа 2008 года на Национальном стадионе в Пекине. Представители 204 стран-участниц несли флаг во главе колонны своей страны.

Порядок выхода 
По традиции парад наций открыла сборная Греции, а последними вышли хозяева Игр — делегация Китая.

Остальные команды выходили в соответствии с названием страны в китайском языке. Список стран был отсортирован в принятом в стандартных китайских словарях порядке — по количеству черт в первом из иероглифов, обозначающих название страны; если число черт в первых иероглифах одинаково, то учитывается количество во вторых и т. д. (см. Порядок написания черт в иероглифах). По этому принципу Гвинея (几内亚) шла первой после Греции, так как в её китайском названии первый иероглиф содержит всего две черты (几). 203-й на стадион вышла команда Замбии (赞比亚), первый иероглиф в названии которой содержит 16 росчерков.

Сборные Южной Кореи и КНДР, которые на двух предыдущих Олимпийских играх выходили на параде наций единой командой на этот раз шествовали отдельно, после того как переговоры о совместном проходе завершились неудачно.

Знаменосцы 
Ниже представлен список знаменосцев, которые несли флаг своей страны во главе команды.

Примечания

Ссылки 
 Список знаменосцев на сайте МОК

Летние Олимпийские игры 2008

Списки:Олимпийские игры